Регионы развития Румынии были созданы в 1998 году для лучшей координации местного развития в процессе вступления Румынии в Европейский союз. Регионы развития Румынии соответствуют уровню NUTS 2 государств-членов ЕС. Несмотря на то что регионы развития приобретают все большее значение, они не имеют административного статуса и собственной администрации. Они служат в основном для распределения фондов PHARE, предоставляемых Европейским союзом для регионального развития, и для сбора статистики. Регионы развития вошли в Комитет регионов (CoR), когда Румыния вступила в Европейский союз.

Румыния разделена на 8 регионов развития, названных по их географическому положению в стране:

Примечания